Otto Philipp Braun (1798-1869) – rivoluzionario e militare tedesco, naturalizzato boliviano
Otto Braun (1824-1900) – letterato e giornalista tedesco
Otto Braun (1872-1955) – politico socialdemocratico tedesco
Otto Braun (1897-1918) – scrittore e poeta tedesco
Otto Braun (in Cina, Li De; 1900-1974) – scrittore e militare comunista tedesco